Cordis ist:

 CORDIS, ein Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst der EU (engl.: Community Research and Development Information Service).
 Cordis Corporation, ein amerikanischer Hersteller von medizinischen Implantaten.